Лукьянчиково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лукьянчиково — деревня в Конышевском районе Курской области.
 Лукьянчиково — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Лукьянчиково — деревня в Урицком районе Орловской области.